Poggetto ima više značenja:
 Poggetto, Bologna
 Poggetto, Perugia
 Poggetto, Pesaro-Urbino
 Poggetto, Pisa
 Poggetto, Prato